Senitz bezeichnet:

 Senica, eine Stadt in der Slowakei
 Senice, eine Gemeinde in Tschechien
 bis 1924 Valašská Senice, Gemeinde in Tschechien
 bis 1945 einen Ort im früheren schlesischen Landkreis Reichenbach, heute Sienice
 das Fredersdorfer Mühlenfließ, ein Fluss in Brandenburg und Berlin
 Senitz (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht

Senitz ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth von Senitz (1629–1679), evangelische Schriftstellerin aus Breslau
 Heinrich von Senitz (1533–1596), schlesischer Adeliger, Erster Kammerherr am polnischen Königshof, briegerscher Rat und Landeshauptmann des Herzogtums Brieg
 Melchior von Senitz (1574–1642), schlesischer Adliger, Geheimrat und Landeshauptmann des Herzogtums Brieg